Beater ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Beater (* 1961), deutscher Rechtswissenschaftler
 Bruno Beater (1914–1982), deutscher Generaloberst, stellvertretender Minister für Staatssicherheit der DDR